

Nom commun 
La marque  : d’après le dictionnaire historique de la langue française Le Robert, 2006), le mot « marque » désigne dès sa première attestation un signe mis volontairement sur un objet pour le rendre reconnaissable, en indiquant la propriété.
Elle peut également se définir comme une catégorie de trace (c'est-à-dire la conséquence d’un événement) qui constitue un signe reconnaissable, identifié de manière distinctive et signifiant dans la représentation sociale. Exemple : chaque animal porte la marque spécifique du propriétaire du bétail.

Marketing 
 Marque (marketing)
 Marque commerciale, en droit des affaires : un signe distinctif associé à un produit — voir également l'article Image de marque
 Marque de distributeur, marque commerciale propriété de l'entreprise qui en assure la vente au détail.
Marque de garantie, marque qui a pour fonction d’identifier l’origine de produits.

Divers 
 Marquage au fer
 Marque de certification, un signe qui certifie la conformité à un cahier des charges
 Marque, en typographie : marque d'imprimeur ou marque typographique
 Marque, en grammaire : une catégorie appartenant à la morphologie flexionnelle;

Patronyme 

 Albert Marque (1872-1939), sculpteur
 Alejandro Marque, (1981- ), coureur cycliste espagnol
 François Marque (1983-), footballeur
 Henri Marque (1926-2017), journaliste français
 Pierre-Auguste Marque (1781-1861?), violoniste et compositeur français

Hydronyme 
 Marque, une rivière française

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français
Patronyme hispanique
Homonymie d'hydronyme